Stampen kan avse:

 Stampen – en stadsdel i Göteborg
 Stampen (film) – en svensk film från 1955, baserad på romanen
 Stampen (företagsgrupp) – en svensk mediekoncern
 Stampen (klubb) – en jazzklubb i Stockholm
 Stampen (roman) - en roman från 1951 av Gösta Gustaf-Janson